Лейкс (; ) — составная часть многих англоязычных топонимов, реже является самостоятельным топонимом. Например:

Топоним 

Канада
 Ридо-Лейкс — городок в Онтарио.
 Уотертон-Лейкс — национальный парк в Альберте.

США
 Лейкс — поселение на Аляске.
  — парк штата в Нью-Мексико.
 Буэнавентура-Лейкс — поселение во Флориде.
 Голден-Лейкс — поселение во Флориде.
  — парк штата в штате Нью-Йорк.
 Грэм-Лейкс — тауншип в Миннесоте.
 Десото-Лейкс — поселение во Флориде.
 Детройт-Лейкс — город в Миннесоте.
 Кендейл-Лейкс — поселение во Флориде.
 Лайно-Лейкс — город в Миннесоте.
 Ленд-о-Лейкс — поселение во Флориде.
 Майами-Лейкс — городок во Флориде.
  — городок в Калифорнии.
 Медоу-Лейкс — поселение на Аляске.
 Пайн-Лейкс — поселение во Флориде.
 Плэсид-Лейкс — поселение во Флориде.
 Сайприс-Лейкс — поселение во Флориде.
 Три-Лейкс — ряд топонимов.
 Туин-Лейкс — ряд топонимов.
 Уэствуд-Лейкс — поселение во Флориде.
 Уэстон-Лейкс — город в Техасе.
 Файн-Лейкс — тауншип в Миннесоте.
 Фифти-Лейкс — город в Миннесоте.

Прочие страны
  — городок в Камбрии (Англия).

См. также 
 Лёйкс
 Лейк
 Озёра